MDN kan referera till:
Norrlandskustens marindistrikt (MDN), ett marindistrikt inom svenska marinen åren 1928–1957.
Norra militärdistriktet (MD N), ett militärdistrikt inom Försvarsmakten åren 2000–2005.